Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2001/02 (Frauen) enthält alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga der Frauen 2001/02.

Allgemeines 

Die 12 Vereine konnten 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine ihr Meldekontingent komplett aus. Der Dresdner SC und der SK Turm Emsdetten meldeten je 13 Spielerinnen, die Stuttgarter SF 12, Rotation Berlin 10 und die SG Heiligenhaus, die nach der 2. Runde ihre Mannschaft zurückzog, sogar nur 9 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Die Rodewischer Schachmiezen, die Stuttgarter SF und Rotation Berlin kamen mit je 8 Spielerinnen aus, während der USV Halle die meisten Spielerinnen einsetzte, nämlich 12. Insgesamt kamen (ohne Berücksichtigung der beiden Wettkämpfe der SG Heiligenhaus) 104 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 17 keinen Wettkampf verpassten; die SG Heiligenhaus setzte in den beiden Wettkämpfen die gleichen 5 Spielerinnen ein und gab je eine Partie kampflos verloren.

Punktbeste Spielerin war Tea Bosboom-Lanchava (SK Turm Emsdetten) mit 10 Punkten aus 10 Partien, jeweils 8 Punkte aus 10 Partien erreichten die Dresdnerinnen Jana Jacková und Rena Graf. Neben Bosboom-Lanchava erreichten auch Ilze Rubene (Meerbauer Kiel), Maia Lomineischwili (Karlsruher SF), Monika Soćko (SG Heiligenhaus) und Kristine Heinzmann (Krefelder SK Turm) 100 %, wobei Rubene 5 Partien spielte, Lomineischwili und Soćko je 2 und Heinzmann eine, die sie kampflos gewann.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Holsterhausen spielende Inge Alting (* 1941), als jüngste Spielerinnen kamen die 1987 geborenen Maria Schöne (Dresdner SC) und Sandra Krege (USV Halle) zum Einsatz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2001; AUT = Österreich, AZE = Azerbaidschan, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

SG Heiligenhaus

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

SC Meerbauer Kiel

SK Turm Emsdetten

SK Holsterhausen

SSV Rotation Berlin

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

Stuttgarter Schachfreunde 1879 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die SG Heiligenhaus hat ihre Mannschaft nach der 2. Runde zurückgezogen; die Einzelergebnisse der gegen Halle und Rodewisch absolvierten Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt.
 Ulrike Rößler hieß bis zur Saison 2000/01 Ulrike Heymann.
 Regina Berglitz hieß bis zur Saison 2000/01 Regina Grünberg.
 Rena Graf hieß bis zur Saison 2000/01 Rena Mamedova.
 Irena Kistella hieß früher Irena Cerjak.
 Kristine Heinzmann hieß früher Kristine Kuntze.
 Britta Leib hieß früher Britta Schumacher.
 Caroline Rieseler hieß früher Caroline Claus.
 Veronika Werner heißt seit der Saison 2002/03 Veronika Kiefhaber.
 Almira Scripcenco-Lautier heißt seit der Saison 2002/03 Almira Scripcenco.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2001
Schach 2002